Anthophorula Cockerell, 1897 — род пчёл, из трибы Exomalopsini семейства Apidae. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Распространение 
Неотропика: от Мексики до Аргентины.

Классификация 
Известно около 60 видов. Ранее рассматривался как подрод в составе рода .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Cockerell, T. D. A. (1918). Descriptions and records of bees. LXXXII. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 2: 476-482 [476, 477] (Key)
 González-Vaquero, R. & Roig-Alsina, A. R. (2005). Revision de las especies sudamericanas de Anthophorula Cockerell (Hymenoptera, Apidae, Exomalopsini). Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. (n.s.) 7 (1): 67-76.
 Kerr, W. E. & Silveira, Z. V. (1972). Karyotypic evolution of bees and corresponding taxonomic implications. Evolution 26 (2): 197-202.
 Michener, C. D. (1944). Comparative external morphology, phylogeny, and a classification of the bees (Hymenoptera). Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 82 (6): 151-326
 Michener, C. D. & Moure, J. S. (1957). A study of the classification of the more primitive non-parasitic anthophorine bees (Hymenoptera, Apoidea). Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 112 (5): 395-452 [433].
 Rozen, J. G., Jr. (1997). New taxa of brachynomadine bees (Apidae: Nomadinae). Am. Mus. Novit. 3200: 1-26 [17] (Citation)
 Silveira, F. A. (1995). Phylogenetic relationships and classification of Exomalopsini with a new tribe Teratognathini (Hymenoptera: Apoidea). Univ. Kansas Sci. Bull. 55 (12): 425–454 [450, 451] (Synonymy, key)
 Timberlake, P. H. (1980). Review of North American Exomalopsis. Univ. Calif. Publ. Entomol. 86: 1-158 [43] (Key to species, as Exomalopsis (Anthophorisca)).

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки
Насекомые Северной Америки